Florus est un nom propre pouvant se référer à :

 Le noble trévire Julius Florus, qui se révolta contre l'autorité de Rome en 21 ;
 Florus, procurateur de Judée lors de la révolte juive de 66 (voir Première guerre judéo-romaine) ;
 L’historien romain Florus, ayant vécu au  ;
 Saint Florus, évêque légendaire du  ;
 Florus du  († v.860), diacre, théologien et acteur de la renaissance carolingienne.

Homonymie de nom romain